A 66 125-ös mellékút egy több mint tizenöt kilométer hosszú, öt számjegyű mellékút Nyugat-Baranyában. Hat települést és egy különálló településrészt kapcsol össze egymással, ezzel a Dunántúl leghosszabb öt számjegyű útjai közé tartozik.

Nyomvonala 

A 6607-es útból ágazik ki, annak 5+950-es kilométerszelvénye táján, a Szigetvári járáshoz tartozó Somogyapáti központjának északi részén. Északnak indul, Fő utca néven, majd 300 méter után keletnek fordul, 700 méter után pedig északkeleti irányba kanyarodva hagyja el a falu legészakabbi fekvésű házait. 1,5 kilométer után Somogyviszló területére ér, a község lakott területeit 2,1 kilométer után éri el, ahol a Kossuth Lajos utca nevet veszi fel. A községben több kisebb irányváltása van, a belterületet észak felé hagyja el, 3,5 kilométer után, de nem sokkal ezután ismét északkeleti irányba fordul.

Ötödik kilométerénél egy rövid szakaszon Szulimán területének északnyugati sarkán halad át, de ezt a települést ennél jobban nem érinti, oda csak földút vezet innen; alig 400 méter után már Somogyhárságy területén jár. Itt újból észak felé folytatódik, a 6+800-as és 7+500-as kilométerszelvényei közt Antalfalu községrészen halad keresztül, települési neve itt nincs is. Ezután északnyugati irányba fordul, 8,9 kilométer után éri el Somogyhárságy központját; keresztirányban átszeli az észak-déli irányban elnyúló települést, és rövid időn belül ki is lép a házak közül, de előbb még kiágazik belőle észak felé a 3,25 kilométer hosszú, 66 128-as számú mellékút: ez végigvezet a falu északi részén, majd a különálló Kishárságy településrész központjában ér véget.

Több irányváltást követően az út, a 11+250-es kilométerszelvénye táján ismét északnyugati irányban haladva lépi át Magyarlukafa határát, ezután alig száz méter után már el is éri, rövidesen pedig el is hagyja az ugyancsak észak-déli irányban elnyúló község déli peremét. 14,3 kilométer után lépi át az utolsó, útjába eső település, Vásárosbéc határát, 15,3 kilométer után éri el annak lakott területeit, majd ott rögtön kiágazik belőle dél felé egy önkormányzati út a mintegy 7 kilométer délre fekvő Dióspuszta településrészre, a 66 125-ös út pedig az utolsó szakaszán északnak fordul: Petőfi utca néven folytatódik, majd Rákóczi Ferenc utca néven ér véget.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 15,844 kilométer.

Települések az út mentén 

 Somogyapáti
 Somogyviszló
 (Szulimán)
 Antalfalu
 Somogyhárságy
 Magyarlukafa
 Vásárosbéc

Kereszteződések, pihenőhelyek és hidak 

|}
|}

Története

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. november 12.

Jegyzetek 

66125
Zselic